Blue Lake (Australië)
Blue Lake (Nieuw-Zeeland)

Verenigde Staten:
Blue Lake (Alaska)
Blue Lake (Californië)
Blue Lake (Utah)
Blue Lake Fine Arts Camp in Twin Lake